Le nom Delabarre provient du toponyme . Il désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit  (lieu clôturé).

C'est un nom de famille fréquent en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Le nom  est quant à lui fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Le nom peut aussi se décliner :
 avec l'article le plutôt que la (en picard, le est aussi un article féminin) ;
 avec le -ae- remplaçant le -a- (version flamandisée) ;
 avec contraction du de le en del ou delle ;
 avec terminaison en -r, -rt, -rd ou -re ;
 sans le particule de provenance de-.

Patronyme

Delabarre 
 Edmund B. Delabarre (1863-1945), psychologue américain.
 Édouard Delabarre (1871-1951), architecte français.
 Henriette Delabarre-Henry (1876-1948), peintre française. 
 Laurianne Delabarre (1987-), joueuse française de volley-ball.
 Michel Delebarre (1946-2022), haut fonctionnaire et homme politique français.
 Robert Guillaume Antoine Delabarre (1748-1810), révolutionnaire parisien.

De La Barre

De Labarre 

 Raphaële Garreau de Labarre, organiste française.

Delebarre 
 Michel Delebarre (1946-2022), homme politique français
 Vincent Delebarre (né en 1968), traileur français

Delbarre 
 Arnaud Delbarre (né en 1958), directeur de salle de spectacles français, fils de Raoul de Godewarsvelde.
 Florian Delbarre (1918-1981), médecin français.
 Francis Albert Victor Delbarre dit Raoul de Godewarsvelde (1928-1977), photographe et chanteur français, père de Arnaud Delbarre.
 Kate Delbarre-d'Oriola (née Catherine Delbarre) (1925-), escrimeuse française.

Delbard 
 Georges Delbard, pépiniériste, créateur de la société Delbard

Delbar 
 Guillaume Delbar (né en 1971), maire de Roubaix

Labarre 
 Albert Labarre (1927-2010), historien français du livre.
 Marie-Agnès Labarre (1945-), femme politique française.
 Éloi Labarre (1764-1833), architecte français.
 Théodore Labarre (1805-1870), harpiste et compositeur français.

Variantes avec la racine flamandisée en Baere

De Baere ou Debaere 
 Karel De Baere (1925-1985), coureur cycliste belge.
 Hugo Debaere (1958-1994), artiste belge.
 Stéphane Debaere (1989-), nageur et mannequin français.

Verbaere 
 Herman Verbaere (1905-1993), peintre belge.

Liens externes 
 
 

Patronyme normand